L'edizione 1982-83 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Peter Houtman (), con 30 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 1982-83.
 Twente, NAC Breda e NEC Nijmegen retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1982-1983

Calcio nel 1982
Calcio nel 1983
Campionato olandese di calcio